Antoni Sikorski (1834–1913) – lekarz pediatra
 Antoni Sikorski (1893–1987) – pułkownik Wojska Polskiego, dowódca Grupy „Sandomierz” we wrześniu 1939, odznaczony Krzyżem Złotym i Srebrnym Virtuti Militari